Нурафшо́н, или Нурафшонский джамоат (, до 22 марта 2022 г. — джамоат Янгишахр) — сельский джамоат Лахшского района Таджикистана. Расстояние до центра района — 5 км. Население — 9202 человек (2019 г.; 8510 человек в 2017 г.; 6442 человек в 2015 г), таджики и киргизы.

Населённые пункты

История 
Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 26 мая 1966 года в Джиргатальском районе образован Янгишаарский кишлачный совет с центром в кишлаке Янгишаар. В состав Янгишаарского к/с были включены села Окджар, Джелтерак, Долоно, Кашкатерак, Птовкул-Балх, Птовкул-Джонкиргиз, Сугат, Янгишаар, Ярмазор, которые были выделены из состав Джиргатальского к/с.

16 ноября 1979 года кишлак Сугат был передан в новообразованный кишлачный совет Сурхоб с центром в кишлаке Джилонди.

Примечания

Литература 

 Реестр названий мест Таджикистана  : ГлРедТНЭ, 2013. — 332 с. — ISBN 978-99947-33-54-5

Нурафшон
Сельские общины Таджикистана